

Sigle 
 Federazione dei Gay Games
 Fibrinogen gamma chain – gene umano
 Fuel Gauge – Indicatore del carburante

Codici 
 FGG – codice identificativo del DVOR/DME di Foggia, radioassistenza per la navigazione aerea